Il contrabbandiere (The Smugglers), film diretto da Sidney Olcott (1916)
Il contrabbandiere (Thunder Road), film diretto da Arthur Ripley (1958)